A 2021-es női sakkvilágkupa a 2022-ben megrendezésre kerülő női sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik kvalifikációs versenye, amelyet első alkalommal rendeztek meg 2021. július 12. – augusztus 3. között Szocsiban. A zónaversenyekről továbbjutott, illetve más eredményeik alapján kiemelt, kvalifikációt szerzett 103 versenyző mérkőzött egyenes kieséses kétfordulós összecsapásokon az első három helyért, amely a női világbajnokjelöltek versenyére való továbbjutást jelentette. A versennyel párhuzamosan zajlott a 2021-es sakkvilágkupa versenye.

Az eseményen a magyar sakkozók közül Hoang Thanh Trang indulhatott, aki a második fordulóig jutott, ahol az orosz Alisza Galljamova ütötte el a továbbjutástól.

A győzelmet az exvilágbajnok orosz Alekszandra Kosztyenyuk szerezte meg, aki a döntőben a legutóbbi világbajnoki döntős Alekszandra Gorjacskina ellen győzött. A harmadik helyezett a kínai Tan Csung-ji lett. Ők hárman vívták ki a jogot a női világbajnokjelöltek versenyén való részvételre.

A verseny szabályai 
A mérkőzések két játszmából állnak. A versenyzőknek 90 perc áll rendelkezésre az első 40 lépés megtételére. Ha ez alatt a játszma nem fejeződik be, akkor még fejenként 30 percet kapnak a játszma befejezésére. A játszma elejétől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidőben részesülnek. Egyenlőség esetén két rapidjátszma következik 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ekkor sem született döntés, akkor két rövidített rapidjátszmára került sor 10 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha továbbra is egyenlőség áll fenn, akkor két villámjátszma következik 5 perc gondolkodási idővel és lépésenként 3 másodperc többletidővel. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő lenne az állás, akkor egy armageddonjáték dönt, amelyben világosnak 5 perc, sötétnek 4 perc áll rendelkezésre, amelyben a 61. lépéstől 2 másodperc többletidőt kapnak, és döntetlen esetén sötét győzelmét hirdetik ki.

A rajtlista első 25 helyén állók csak a 2. fordulóban kapcsolódtak be a küzdelmekbe.

Díjazás
A teljes díjalap  amerikai dollár volt, a győztes  dollárt kapott.

Előzmények 
A női világkupán való részvételre kvalifikációt biztosító címek és versenyek. E rövidítések láthatók az egyes résztvevők neve után.
WC: a 2018-as női sakkvilágbajnokság elődöntősei;
J18 és J19: a 2018. és 2019. évi junior lány világbajnok (2 fő)
R: Élő-pontszám alapján;
E18 és E19: a 2018. és 2019. évi egyéni Európa-bajnokságon elért eredmény alapján;
AM18 és AM19: a 2018. és 2019. évi Amerika-kontinensbajnokságon elért eredmény alapján;
AS18 és AS19: a 2018. és 2019. évi Ázsia-bajnokságon elért eredmény alapján;
AF: a 2019. évi Afrika-bajnokságon elért eredmény alapján;
A Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.6, Z3.7: zónaversenyeken elért eredmények alapján;
FN: a nemzeti szövetségek jelölése alapján az Élő-pontszámok figyelembe vételével;
PN: a FIDE-elnök szabadkártyája;
ON: a szervező bizottság szabadkártyája.

Résztvevők
Az alábbi lista ismerteti a kvalifikációt szerzett, illetve a visszalépések utáni helyettesítések eredményeként a tornán indulásra jogosult versenyzők névsorát.

A nevek mellett a zárójelben levő rövidítés az „Előzmények” szakaszban felsorolt kvalifikáció típusát jelzi. A résztvevőknél GM a nemzetközi nagymester, WGM a női nagymester, az IM nemzetközi mester, a WIM női nemzetközi mester, WFM  női FIDE-mester címet jelöli. A sorsolási szám a FIDE által 2021. júniusban kiadott hivatalos lista szerinti.

 , GM, 2596 (E18)
 , GM, 2558 (WC) 
 , GM, 2544 (WC)
 , GM, 2535 (R)
 , GM, 2524 (E18)
 , GM, 2515 (R)
 , GM, 2511 (R)
 , IM, 2500 (AS19) 
 , IM, 2494 (E19)
 , IM, 2494 (Z3.1)
 , GM, 2491 (FN)
 , IM, 2489 (J19)
 , IM, 2473 (E18)
 , GM, 2472 (WC)
 , GM, 2472 (R)
 , GM, 2470 (E18)
 , WGM, 2469 (R)
 , GM, 2463 (PN)
 , GM, 2459 (E19)
 , IM, 2456 (E18)
 , WGM, 2448 (R)
 , IM, 2446 (E19)
 , IM, 2443 (E18)
 , IM, 2442 (PN)
 , IM, 2440 (FN)
 , GM, 2438 (E18)
 , GM, 2436 (E18) 
 , IM, 2430 (FN)
 , IM, 2430 (E18)
 , GM, 2429 (E18)
 , IM, 2428 (PN)
 , IM, 2421 (FN)
 , IM, 2418 (PN)
 , IM, 2418 (E18)
 , IM, 2417 (E18)
 , IM, 2413 (E19)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2413 (FN)
 , IM, 2411 (FN)
 , GM, 2407 (FN)
 , GM, 2404 (FN)
 , IM, 2404 (E18)
 , WGM, 2403 (E19)
 , WGM, 2399 (FN)
 , IM, 2395 (E19)
 , GM, 2393 (E19)
 , WGM, 2393 (FN)
 , IM, 2391 (Z3.7)
 , WGM, 2390 (J18)
 , IM, 2389 (FN)
 , WGM, 2388 (AM18)
 , IM, 2382 (FN)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2379 (E19)
 , IM, 2370 (AS18)
 , IM, 2369 (FN)
 , IM, 2363 (E18)
 , WGM, 2362 (FN)
 , IM, 2360 (Z3.3)
 , GM, 2358 (FN)
 , WGM, 2358 (Z2.1)
 , IM, 2357 (E19)
 , WGM, 2355 (FN)
 , IM, 2346 (FN)
 , WGM, 2344 (PN)
 , WGM, 2341 (E19)
 , WGM, 2339 (FN)
 , WGM, 2335 (FN)
 , WIM, 2323 (ON)
 , FM, 2321 (FN)
 , WIM, 2317 (FN)
 , WGM, 2316 (Z2.1)
 , WGM, 2309 (E19)
 , WGM, 2301 (E19)
 , WGM, 2299 (Z3.6)
 , WIM, 2278 (FN)
 , WIM, 2276 (PN)
 , WIM, 2273 (Z3.4)
 , WIM, 2262 (Z2.3)
 , WGM, 2257 (AM19)
 , WGM, 2256 (E19)
 , WGM, 2229 (FN)
 , WIM, 2201 (FN)
 , WIM, 2191 (FN)
 , WIM, 2189 (FN)
 , WFM, 2182 (FN)
 , WGM, 2182 (AF)
 , WGM, 2179 (FN)
 , WIM, 2170 (Z2.5)
 , WGM, 2106 (FN)
 , WIM, 2083 (FN)
 , WIM, 2076 (AF)
 , WIM, 2072 (FN)
 , WIM, 2071 (Z2.2)
 , WGM, 2071 (PN)
 , WFM, 2061 (FN)
 , WIM, 2046 (FN)
 , WFM, 2035 (FN)
 , WIM, 2015 (AF)
 , WIM, 2013 (Z2.3)
 , WIM, 2009 (Z3.2)
 , WIM, 1863 (PN)
 , 1835 (FN)

Az 1–4. forduló eredményei

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

5–8. fordulók

Jegyzetek

Források

Sorsolási- és eredménytáblázat

N
Sakkvilágkupák
Oroszország sportélete